Treuenfeld steht für:
 Vrints von Treuenfeld, Familienname
 Fischer-Treuenfeld